Hadar je lahko:

 Hadar - arheološko najdišče avstralopiteka v Etiopiji,
 Hadar - zvezda β Kentavra (Centauri) v Kentavru,
 Hadar, Haifa - območje mesta Haifa v severnem Izrealu,